Те саме, що й метрополітен.
 Музей мистецтва Метрополітен.
 Міжнародна мережа гіпермаркетів METRO

Метро може означати:

 Метро 2033 — постапокаліптичний роман Дмитра Глухівського.
 Метро 2034 — продовження роману Метро 2033.
 Metro 2033 — відеогра, що розроблена українською компанією 4A Games.
 Metro: Last Light — продовження відеогри Metro 2033.